Luisenplatz bezeichnet:

 Luisenplatz (Berlin), benannt nach der Königin Luise
 Luisenplatz (Darmstadt), benannt nach Luise Henriette Karoline von Hessen-Darmstadt  
 Luisenplatz in Frankfurt-Bornheim, benannt nach Baronin Louise von Rothschild, siehe Liste der Straßennamen von Frankfurt am Main/L#Lu
 Luisenplatz (Potsdam), benannt nach Luise von Mecklenburg-Strelitz
 Luisenplatz (Wiesbaden), benannt nach Charlotte Luise von Sachsen-Hildburghausen